Martell steht für:

 Martell (Südtirol), Gemeinde im Vinschgau, Südtirol
 Martell (Kalifornien), Census-designated place im Amador County, Kalifornien
 Martell (Nebraska), gemeindefreies Gebiet im Lancaster County, Nebraska
 Martell (Wisconsin), Stadt im Pierce County, Wisconsin
 Martell (Cognac), Spirituosenhersteller
 Martelltal, Seitental des Vinschgau, Südtirol

Martell ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur E. Martell (1916–2003), US-amerikanischer Chemiker
 Bettina Martell (* 1951), deutsche Schauspielerin
 Donna Martell (* 1927), US-amerikanische Schauspielerin
 Eduard Martell (1861–1941), deutscher Lehrer und Politiker (DNVP)
 Hanns Martell (* 1955), deutscher Sänger und Komponist
 Ina Martell (* 1944), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Jaeden Martell (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler

 Lena Martell (* 1940), schottische Fernsehmoderatorin und Sängerin
 Linda Martell (* 1941), US-amerikanische Musikerin
 Peter Martell (1938–2010), italienischer Schauspieler
 Peter Martell (Musiker) (* 1955), österreichischer Sänger und Komponist
 Piera Martell (* 1943), Schweizer Sängerin
 Pontus Karlson Martell (* 1990), schwedischer Unihockeyspieler
 Tony Martell (1926–2016), US-amerikanischer Musikproduzent

Martell ist Namensbestandteil von
 Wilhelm Martell, des literarischen Pseudonyms des preußischen Offiziers Wilhelm von Pochhammer (1785–1856)

Siehe auch:
 Martel
 Martello